Грыза́вино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена на южном приграничье города Остров. На юге примыкает деревня Грызавино-1, в 3 км к юго-западу находится деревня Грызавино-2.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 74 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)